200 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Swój trzeci tytuł mistrzyni świata w tej konkurencji (i drugi z rzędu) zdobyła Rosjanka Julija Jefimowa, uzyskawszy czas 2:20,17. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka Południowej Afryki Tatjana Schoenmaker (2:22,52), a brąz Kanadyjka Sydney Pickrem (2:22,90).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 25 lipca o 10:50.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 25 lipca o 21:21 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 26 lipca o 20:50 czasu lokalnego.

Przypisy 

K